

Aristocratas medievais
 Egas Moniz I de Ribadouro — Aristocrata ribaduriense e figura ligada à história do Condado de Portucale (inícios do séc. XI), filho do fundador da família, Monio Viegas I de Ribadouro
 Egas Moniz II de Ribadouro — Aristocrata ribaduriense (antes de 1081-antes de 1097), filho de Monio Viegas II de Ribadouro, filho de Egas Moniz I.
 Egas Moniz III de Ribadouro — Aristocrata ribaduriense (antes de 1095-depois de 1117), neto paterno de Fromarico Moniz, irmão de Egas Moniz I.
 Egas Moniz IV de Ribadouro — (Conhecido como o Aio) Aristocrata ribaduriense ligado à história da primavera de Portugal, aio de Afonso Henriques 
 Egas Moniz V de Ribadouro — Aristocrata ribaduriense, neto de Egas Ermiges de Ribadouro (tio de Egas Moniz IV)

Personalidades recentes
 Egas Moniz Barreto de Aragão ou Péthion de Villar — médico e poeta brasileiro
 António Egas Moniz (nascido António Caetano de Abreu Freire de Resende) — médico e político português, inventor da lobotomia e, por isso, galardoado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1949

Locais
 Hospital de Egas Moniz — hospital de Lisboa, batizado em honra do anterior; 
 Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz — faculdade em Almada, especializada no ensino na área da saúde
 Avenida Professor Egas Moniz — avenida de Lisboa

Desambiguação